Sankt Markus Kirke har flere betydninger:

 Sankt Markus Kirke (Frederiksberg)
 Sankt Markus Kirke (Aalborg)
 Sankt Markus Kirke (Aarhus)